Buttle steht für:

 Buttle Lake, See auf Vancouver Island in der Provinz British Columbia in Kanada
 Kirche von Buttle, im 12. Jahrhundert eingeweihte gotisch-romanische Landkirche auf der schwedischen Insel Gotland

Buttle ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Buttle (* 1982), kanadischer Eiskunstläufer
 Steve Buttle (1953–2012), britischer Fußballspieler